Zieleń miejska i obiekty rekreacji w Bełchatowie

Osiedle Budowlanych 
Zabytkowy park podworski z dworkiem nad rzeką Rakówka, park łącznie z terenem przylegającym do rzeki objęty jest ochroną konserwatorską i został wpisany do rejestru zabytków. W północnej części parku znajduje się zagłębienie będące pozostałością po dawnym stawie parkowym. W parku znajduje się grób rodowy tragicznie zmarłego małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu.

Park stanowi duże przyrodnicze bogactwo starodrzewia z najliczniej występującymi: klonami pospolitymi, lipami drobnolistnymi, topolą białą, czarną i osiką, robieniem, kasztanowcami, grabami i wiązami. Do parku przylegają tereny zieleni w dolinie rzeki od ul. Mielczarskiego do ul. 9 Maja na wysokości osiedla Budowlanych oraz budynków „Odry” i „Estakady”, zagospodarowywany był z przerwami w okresie lat 1996-2006.

W parku znajdziemy ścieżkę geologiczną, alejki spacerowe, place zabaw czy staw który był gruntownie zrewitalizowany. dzięki temu można spotkać ptactwo wodne. Po drugiej stronie ul. Mielczarskiego znajduje druga część zieleni z małym stawem. Całość terenu uzupełniają klomby, zielenie oraz drzewa. Niektóre okazy są bardzo szczególne.

W parku znajduje się dworek z pierwszej połowy XVIII wieku, dwór zamieszkiwali znane rody takie jak Rychłowskich, Kaczkowskich, Rodziewiczów czy Hellwigów. Projektantem najprawdopodobniej był włoski architekt Lodovico Coci. Późnobarokowy dwór wybudowano na planie prostokąta, jest wymurowany z cegły, otynkowany i częściowo podpiwniczony. W odnowionym dworze zorganizowano siedzibę Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Obok dworku ściana zakochanych a dokładnie Zakochani w Bełchatowie.

Na osiedlu znajdziemy też place zabaw dla dzieci, które co roku są na wiosnę remontowane. Znajdują się tu także takie obiekty rekreacyjne jak: siłownia na powietrzu.

Śródmieście 
Park Narutowicza początkowo był usytuowany tylko wzdłuż kościoła i przy Miejskim Centrum Kultury. Pierwszą rewitalizację przeszedł w latach 1995 - 1996, obok niego przebiegała ulica jednokierunkowa. W 2006 nastąpiła całkowita rewitalizacja parku, zlikwidowano ulice. Przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną szaty roślinnej w ramach prowadzonych prac przygotowawczych rewitalizacji centrum miasta, gdyż park posiada przyrodniczo cenne kilkudziesięcioletnie drzewa takie jak: lipy drobnolistne, świerk kłujący, jesion wyniosły, klony srebrzyste, modrzew europejski, żywotnik zachodni, dąb czerwony, klon srebrzysty.

W parku znajduje się także estrada, plac zabaw, stolik szachowy, fontanny, czy siatkarska aleja.

Osiedle Dolnośląskie 
Park im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego utworzony w latach 1997 - 2005. W parku znajdziemy: 
 zbiornik wodny z kaskadą na górce widokowej 
 miasteczko ruchu drogowego 
 alejki spacerowe, trawniki i kwietniki dopełniają całość 
 place zabaw
 boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki, kometki

Przy parku usytuowane są Miejskie Korty Tenisowe – miejsce rekreacji miłośników tenisa ziemnego oraz Miejskie Lodowisko zimowy relaks na łyżwach.

Na osiedlu istnieje osiem placów zabaw dla dzieci i jeden obiekt rekreacyjny. Na osiedlu są skwery, przy jednym z nich, u zbiegu ulic Edwardów, Wyszyńskiego, Wejgla i Michałowskiego posadzono Dąb Papieski. Na osiedlu są pozostałości po lesie,  gdzie są skupiska drzew jak sosny czy brzozy.

Osiedle Przytorze 
Na osiedlu stworzono park rekreacyjny z terenami zieleni i sportowymi. Znajdziemy tu piękny skwer oraz boiska do tenisa ziemnego, siatkówki i piłki ręcznej, kometki oraz SKATEPARK.

Dla najmłodszych stworzono dwa place zabaw.

Osiedle Lipy 
Park 1000 - Lecia, składa się z części parkowej i leśnej na terenie parku znajdował się cmentarz żydowski w Bełchatowie zdewastowany podczas wojny. Park tworzono w latach siedemdziesiątych, potem na początku lat dziewięćdziesiątych postawiono pomnik upamiętniający cmentarz żydowski.

Dopiero rewitalizacja kompletna w latach 2001 - 2002 ukazała piękno tego parku, zadbano o drzewa posadzono nowe utworzono alejki, park jest zaliczany do najstarszych po parku Olszewskim i Wolność.

W lasach osiedla znajduje się miejsce przyrodnicze zwane jako Uroczysko Ługi, zespół dwóch zbiorników wodnych; Biały Ług i Duży Ług. Miejsce przyrodnicze ze ścieżkami edukacyjnymi oraz trasą rowerową, tereny malownicze z okazami roślin bagiennych i torfowiskowych.

Grocholice 
Park Grocholski - cenny park z drzewami posadzonymi jeszcze przed II wojną światową, są tu cenne okazy: klony, brzozy, graby, buki i lipy. Na początku lat 2000 przeprowadzono rewitalizację terenu, powstały alejki, place i altana parkowa, park znajduje się na dwóch płaszczyznach: niszy leży przy ul. Częstochowskiej, drugi na wzniesieniu.

W Grocholicach dużo jest drzew przy drodze, w centrum dzielnicy istnieją dwa skwery: jeden przy kościele, gdzie utworzono klomb po basenie pożarowym i drugi przy O.S.P Grocholice, plac zabaw usytuowany jest przy szkole podstawowej.

Osiedle Binków 
Park im. Prof. Juliana Samujły na os. Binków powstał w 2002 roku znajdziemy w niej:
 altana
 fontanna z młyńskim kołem
 toaleta dla pupili
 miejsce na ognisko
 ścieżka zdrowia

Na osiedlu znajdziemy plac zabaw i kilka skwerów.

Osiedle Żołnierzy POW 
Park Wolność usytuowany pomiędzy ulicami 19 Stycznia, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego. W parku znajduje się pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Na osiedlu są trzy place zabaw.

Osiedle Okrzei 
Osiedle to jest położone w pobliżu parku. Na osiedlu znajdziemy place zabaw oraz boiska, oraz skwer.

Osiedle Wolność 
Na osiedlu jest nowy plac zabaw. Zieleń znajdziemy przy blokach.

Rakówka 
Od ul. Mielczarskiego aż do ul. Armii Krajowej utworzono Tereny doliny rzeki Rakówki. Jest to ciąg terenów zielonych utworzonych wzdłuż rzeki Rakówki, nasadzono różne drzewa, krzewy, żywopłoty. Postawiono ławki, wytyczono alejki spacerowe, wybudowano place zabaw.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny Portal Miasta
 https://web.archive.org/web/20140430031310/http://www.muzeum.belchatow.pl/h-muzeum.php
 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/1590,belchatow-dwor-olszewskich.html

Geografia Bełchatowa